Franciaország
Saint-Prix, település Allier megyében
Saint-Prix, település Ardèche megyében
Saint-Prix, település Saône-et-Loire megyében
Saint-Prix, település Val-d’Oise megyében